SS201 oder SS 201 steht für:
 Strada Statale 201 dell'Aeroporto di Fiumicino, ehemalige Staatsstraße in Italien, heute aufgestuft zur Autostrada A91

SS-201 steht für:
 USS Triton (SS-201), US-amerikanisches Unterseeboot

SS201